Мужская сборная ветеранов Уэльса по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Уэльс на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Уэльса ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002 || colspan="11"| не участвовали
|-
| 2003 ||11 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Хью Мейкл ||align=left|Peter Harris ||align=left|Ray King ||align=left|Крис Уэллс ||align=left| ||align=left|
|-
| 2004 ||13 || 7 || 2 || 5 ||align=left|Хью Мейкл ||align=left|Крис Уэллс ||align=left|Peter Williams ||align=left|Ray King ||align=left|Scott Lyon ||align=left|
|-
| 2005 ||13 || 7 || 2 || 5 ||align=left|Peter Williams ||align=left|Scott Lyon ||align=left|Ray King ||align=left|Peter Hodgkinson ||align=left| ||align=left|
|-
| 2006 ||12 || 6 || 4 || 2 ||align=left|Хью Мейкл ||align=left|Крис Уэллс ||align=left|Michael Yuille ||align=left|Hugh Hodge ||align=left| ||align=left|
|-
| 2007 ||11 || 6 || 2 || 4 ||align=left|Peter Williams ||align=left|Scott Lyon ||align=left|Peter Hodgkinson ||align=left|Ray King ||align=left| ||align=left|
|-
| 2008 ||11 || 8 || 3 || 5 ||align=left|Хью Мейкл ||align=left|Michael Yuille ||align=left|Stewart Cairns ||align=left|Hugh Hodge ||align=left|Крис Уэллс ||align=left|
|-
| 2009—10 || colspan="11"| не участвовали
|-
| 2011 ||15 || 6 || 2 || 4 ||align=left|Хью Мейкл ||align=left|Крис Уэллс ||align=left|Michael Yuille ||align=left|Stewart Cairns ||align=left|Andrew Carr ||align=left|Elizabeth Meikle
|-
| 2012 ||19 || 7 || 1 || 6 ||align=left|Крис Уэллс ||align=left|Хью Мейкл ||align=left|Stewart Cairns ||align=left|Andrew Carr ||align=left|Peter Sims ||align=left|Gill Sims
|-
| 2013 || colspan="11"| не участвовали
|-
| 2014 ||14 || 7 || 3 || 4 ||align=left|Крис Уэллс ||align=left|Хью Мейкл ||align=left|Richard Pougher ||align=left|Andrew Carr ||align=left|Gary Waddell ||align=left|
|-
| 2015 || colspan="11"| не участвовали
|-
| 2016 ||16 || 8 || 3 || 5 ||align=left|Эдриан Мейкл ||align=left|Richard Pougher ||align=left|Крис Уэллс ||align=left|Gary Waddell ||align=left|Alistair Reid ||align=left|Дон Уотсон
|-
| 2017 ||5 || 9 || 5 || 4 ||align=left|Эдриан Мейкл ||align=left|Richard Pougher ||align=left|Крис Уэллс ||align=left|Gary Waddell ||align=left|Alistair Reid ||align=left|Дон Уотсон
|-
| 2018 ||9 || 7 || 4 || 3 ||align=left|Эдриан Мейкл ||align=left|Andrew Tanner ||align=left|Richard Pougher ||align=left|Gary Waddell ||align=left| ||align=left|Дон Уотсон
|-
|  ||9 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Эдриан Мейкл' ||align=left|Richard Pougher ||align=left|Andrew Tanner ||align=left|Gary Waddell ||align=left|George Fyffe ||align=left|Дон Уотсон
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Уэльса по кёрлингу
 Женская сборная Уэльса по кёрлингу
 Смешанная сборная Уэльса по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Уэльса по кёрлингу
 Сборная Уэльса по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Уэльс -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Уэльса

Уэльс
Кёрлинг в Уэльсе
Кёрлинг